Zdeněk Kolář è il detentore del titolo.

In finale Felipe Meligeni Alves ha sconfitto Pablo Andújar con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

  Jiří Lehečka (quarti di finale)
  Pablo Andújar (finale)
  Zdeněk Kolář (primo turno, ritirato)
  Alexander Shevchenko (primo turno)

  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale) 
  Dalibor Svrčina (secondo turno) 
  Renzo Olivo (primo turno) 
  Felipe Meligeni Alves (campione)

Qualificati 

  Matheus Pucinelli de Almeida (semifinale)
  Nicolae Frunză (primo turno)
  José Pereira (primo turno)

  Ilya Snițari (primo turno) 
  Ștefan Paloși (primo turno) 
  Joris De Loore (secondo turno)

Lucky loser 

  Andrey Chepelev (secondo turno)

  Oleg Prihodko (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (secondo turno)
  Cezar Crețu (primo turno)

  David Ionel (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Iași Open 2022